San Bartolomé de Pinares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Bartolomé de Pinares (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Bartolomé de Pinares (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar